Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Katowice Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Julia Bejgelzimerová a Olga Savčuková, jehož členky nestartovaly společně. Savčuková nastoupila do paralelně probíhajícího Family Circle Cupu 2015. Spoluhráčkou Bejgelzimerové se stala Eva Hrdinová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Bonaventureové se Schuursovou.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený belgicko-nizozemský pár Ysaline Bonaventureová a Demi Schuursová, který ve finále zdolal italskou dvojici Gioia Barbieriová a Karin Knappová výsledkem 7–5, 4–6 a [10–6]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.

Nasazení párů 
  Klaudia Jansová-Ignaciková /  Kristina Mladenovicová (čtvrtfinále)
  Klára Koukalová /  Kateřina Siniaková (čtvrtfinále)
  Ljudmila Kičenoková /  Nadija Kičenoková (semifinále)
  Julia Bejgelzimerová /  Eva Hrdinová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Katowice Open
Sport v Polsku v roce 2015
WTA Tour 2015